Малта може да се отнася за:
 Малта, държава в Южна Европа
 Градове в САЩ
 Малта (Айдахо)
 Малта (Монтана)
 Малта (Ню Йорк)